Vierte Partei Deutschlands kann folgende Bedeutungen haben:

 Vierte Partei, als politisches Schlagwort in den 1970er und 1980er Jahren der Bundesrepublik Deutschland um eine bundesweite Ausdehnung der CSU
 Vierte Partei Deutschlands – Union für Umwelt und Lebensschutz, ab 1986 Deutsche Solidarität – Union für Umwelt und Lebensschutz